Plaatsen
 Livermore (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Livermore (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Livermore (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Mensen
 Brent Livermore (1976), Australisch hockeyer
 Jake Livermore (1989), Engels voetballer 
 Jesse Lauriston Livermore (1877-1940), Amerikaans beursspeculant